Schwack ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Schwack, deutsche Kanu-Sportlerin
 Miriam Schwack (* 1969), österreichische Malerin und Grafikerin